Фарлете (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 103,97 км². Население — 439 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы